Bandoni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert J. Bandoni
 Robert Joseph Bandoni